Саунд-пейнтинг () — это жестовая знаковая система для импровизационной композиции, разработанная в 1974 году нью-йоркским композитором Уолтером Томпсоном для использования музыкантами, танцовщиками, актёрами, поэтами и художниками. На данный момент в системе саунд-пейнтинга используется более 1200 знаков, каждый из которых может быть подан исполнителям саунд-пейнтером, то есть руководителем коллектива. Каждый жест указывает на вид действия, которое должны произвести исполнители. Управление композицией производится с помощью изменения параметров для каждой группы знаков.

Коллективы, использующие саунд-пейнтинг

Фестивали 
 Soundpainting Festival: проводился во Франции в октябре 2013 года, организован Jazz Bank.

Ссылки

Записи и съёмки 
 Deconstructing Haydn / Modern Chamber Orchestra with Gil Selinger (cello) and Walter Thompson (soundpainter) / Concerto in C majeur — CD 2001—2002 Novodisc Recordings Ltd. NY
 François Cotinaud (soundpainter, composer) : Klangfarben ensemble «Monologue de Schönberg» and «Variations sur une collection de timbres». Film by Patrick Morel. CD-DVD 2012 Ayler records / Musivi — France
 Ketil Duckert / Gustav Rasmussen (soundpainter, composer) : Borderline Ensemble «Beware» feat. Dane T.S. HAWK. Gateway Music, B0027V0ZK0.

Ссылки 
 soundpainting.com
  The Walter Thompson Orchestra
  Borderline Ensemble
  Klangfarben ensemble, directed by François COTINAUD
 Soundpainting Italian Orchestra (SPIO)
  Soundpainting Festival
 Soundpainting Madrid

Современная музыкальная нотация
Системы записи жестовой речи
Искусственные языки